Организованная преступность в Кыргызстане — организованные преступные группировки, действующие на территории Кыргызстан.

Становление организованной преступности 
Со времён установления Советской власти в районах современного Кыргызстана в регионе действовали отряды басмачей. Одним из самых известных преступников того времени был бандит Мойдун-бек, во времена царской России дважды отбывавший наказание на каторге за убийство и разбой. В 1920 году Мойдун-бек был задержан милицейским отрядом в районе Казан-Сая. Преступника разоружили, но при этом не обнаружили камчу — плётку с выкидным обоюдоострым лезвием. Ночью Мойдун-бек убил этим оружием конвоира, забрал винтовку, лошадь и скрылся в горах. Пока он находился на свободе, подчинённые ему бандиты совершили немало преступлений. Мойдун-бек, имевший прозвище «гроза Науката», был пойман спустя восемь месяцев после своего первого задержания и позже публично повешен в Оше по приговору суда.

В 1924 году в составе РСФСР была образована Кара-Киргизская автономная область. К тому времени на территории Семиреченской области властями уже были созданы два отделения уголовного розыска — Верненское с центром в нынешней Алмате и Пишпекское (такое название до 1926 года носила будущая столица республики Фрунзе, в 1991 году переименованная в Бишкек). После начала проведения Новой экономической политики в области сильно возросло количество опиумокурилен, игорных притонов и так называемых шинкарных цехов (мест, в которых незаконно производился алкоголь). 1 ноября 1924 года была сформирована первая областная милиция во главе с активистом правоохраны Александром Арумовым. У её истоков стояли работники рабоче-крестьянской милиции, активисты добровольческих отрядов, бригадмильцы, сотрудники ЧОНа (частей особого назначения, являющиеся прообразом нынешнего милицейского спецназа). Новым правоохранительным органам пришлось бороться против летучих банд, вооружённых контрабандистов, воровскими блат-хатами. Позже им пришлось бороться с басмачами, наводившими ужас на всю Среднюю Азию. Именно в Киргизской республике это военно-политическое движение просуществовало дольше других регионов— до 1934 года. История басмачества Киргизстана состояла из трёх циклов, активизировавшись в период установления Советской власти, затем в гражданскую войну и во время коллективизации. В разные годы басмачество принимало различные формы — от религиозного джихада и контрреволюционных выступлений до международной интервенции и народно-освободительного восстания. Отряды басмачей состояли из баев, торговцев, крупных феодалов-манапов, их придворных и чиновников, представителей зарождавшейся национальной буржуазии, родоплеменной верхушки, мусульманского духовенства, средних и бедных слоёв населения. Среди них было немало уголовников, отбывавших наказание в тюрьмах во времена царской России.

Иногда басмачи уничтожали целые кишлаки. Также известны случаи, когда басмачи четвертовали милиционеров, а их трупы использовали в игре Кок-бору вместо туши барана. В 1927 году прорвавшимся с китайских земель отрядом басмачей в тысячу сабель во главе с Джаныбеком-казы в течение суток были сожжены школы, сельсовет, три магазина, убиты 19 человек. Отряд из Синьцзяня баев Айтмерека и Адыходжаева в райцентре Гульча совершили убийство 32 сотрудников власти. Большой резонанс вызвало убийство в 1934 году в Наукатском районе председателя колхоза Уркуи Салиевой.

В эти времена в республике процветало скотокрадство. Преступники угоняли стада в Фергану, Казахстан и Китай. Из-за частых набегов дехкане опасались выходить на поля, что сдерживало общее развитие сельского хозяйства. Поэтому ликвидация бандитских групп приобрела для властей политическое значение. Нередко проходили открытые суды над бандитами и даже публичные расстрелы.

После начала Великой отечественной войны милиции Киргизстана пришлось бороться с мародёрами, беглыми уголовниками и провокаторами, которые объединялись в группы. Так, осенью 1941 года группа призывников стала возмущаться из-за отправки их на фронт и подговаривать к неповиновению остальных. Семеро зачинщиков уклонения от призыва были задержаны и посажены под замок в подвал Чаткальского КПЗ. Несколько друзей задержанных проникли в подвал, чтобы вызволить их оттуда. Они начали стрельбу, в результате которой несколько граждан были ранены. После этого беглецы бежали в горы, где быстро сформировали банду численностью 18 человек. Милиционеры долго искали бандитов, пока в итоге сами не попали в засаду. Бой длился сутки, и ночью дозорный сотрудник Акматов прополз по отвесной скале около 800 метров, зашел к бандитам в тыл, застрелил главаря, а остальных заставил сдаться, в противном случае угрожая взорвать их и себя гранатой.

За период с 1942 года по апрель 1945 года правоохранительными органами было ликвидировано 236 новообразованных бандитских групп, конфисковано много скота и зерна. У задержанных было изъято 1867 единиц огнестрельного оружия, большая часть которого была с фронтов войны, около половины этого оружия было трофейным. В конце 1940-х годов в руки местного криминального авторитета Николая Серикова попал итальянский автомат «Беретта», причём преступник его модернизировал. В одном из уголовных дел фигурировал морской кортик офицера ВМФ третьего рейха.

Всего за время войны были задержано 7 845 военных дезертиров и 24 145, тех, кто уклонялся от службы.

7 июля 1945 года по амнистии из лагерей и тюрем были освобождены тысячи людей. Кроме этого, началась массовая миграция в республику населения из регионов СССР, поражённых разрухой и голодом. Обстановка осложнялась и наличием около 130 тысяч спецпереселенцев с Северного Кавказа и других регионов СССР. Пик преступности в республике пришёлся на 1948—1949 годы. В этот период рост грабежей достиг 400 процентов, убийств — увеличился на 500 процентов, разбоев — на 200 процентов, карманных краж, хулиганств и мошенничества — на 100. В марте 1953 года была проведена ещё одна амнистия, освободившая 1 миллион 181 тысячу человек, из них в Киргизскую Республику прибыли более 9 тысяч. Живший в то время во Фрунзе драматург Мар Байджиев так рассказал про обстановку в столице республики:

В 1950-е годы фрунзенской милиции пришлось иметь дело с ворами-гастролёрами, которые мигрировали в Кыргызстан в основном из Сибири. Нередко с участием этих воров происходили кровавые разборки в «малинах» Кузнечной крепости, в городских кварталах — так называемых «Лондоне», «Париже», «Шанхае», «Забайкалье» и других жилмассивах. Для поимки приезжих преступников использовались квартиры-ловушки, были заведены розыскные фотоальбомы, впервые создана дактилоскопическая картотека.

По уровню раскрываемости преступлений Киргизстан занимал 11 место среди 15 республик СССР. Положение усугублялось сильным притоком рабочих на «стройки века», что мешало правоохранительным органам наладить должный контроль за ними. В марте-мае 1962 года в Киргизстан прибывали многие тысячи беженцев из Китая.

В 1960—1970-х годах в Киргизстане уголовники при нападении или разборках чаще всего пользовались кастетами, стальными тросиками, велосипедными цепями, кистенями, специальными шлангами, набитыми металлическими гайками. Из оружия были популярны заводские и самодельные пистолеты, обрезы из мелкокалиберных ТОЗ-8 и охотничьих карабинов, встречались и немецкие шмайссеры и вальтеры. Позже уголовники стали использовать нунчаки. Также преступники использовали «глазодыры» — шипы с рукояткой для выкалывания глаз, кустарные финские выкидные ножи на пружине, заточки из супинаторов, гвоздей и кроватных пружин. Преступник Джусупов предпочитал в качестве оружия так называемый «скулодроб» — двухсотграммовую свинчатку с пятиконечной звездой по центру и двумя скобами. Надевая её под перчатку, Джусупов шёл на танцы в парки города Фрунзе и намечал очередную жертву — богато одетого молодого человека с девушкой, учинял с ним ссору, якобы из-за девушки, отводил парня в сторону «для разговора один на один» и наносил жертве удар в челюсть, после чего отбирал одежду потерпевшего. Так он избил и ограбил семерых человек. Джусупов был задержан в 1966 году.

Важным фактором становления организованной преступности в Киргизстане стала молодежная преступность. Особенно ярко это проявилось в 1960-е годы. Тогда сформировалось новое поколение молодых людей, в силу различных причин отрицавших прежние устои. Действия этих молодёжных группировок порой доходили до открытых выступлений против органов власти, например, массовые беспорядки 17-18 мая 1967 года в центре Фрунзе, в ходе которых двое людей из числа гражданских погибли, десятки были ранены, в том числе милиционеры, несколько зданий органов правопорядка были разрушены и сожжены (материальный ущерб превысил 1 миллион советских рублей).

Организованная преступность в 1990-е годы 
31 августа 1991 года Киргизская ССР вышла из состава СССР. Прежние институты власти и правопорядка практически прекратили существование. В стране участились межэтнические конфликты, усилились антиобщественные настроения, активизировалась организованная преступность. Получили распространение похищения людей, захваты заложников, заказные убийства, наркобизнес, незаконная торговля оружием, стратегическим сырьём и другие преступления.

В 1990-х годах киргизские преступные группировки уступали в мощности известным российским ОПГ, они были немногочисленны, но при этом отличались мобильностью. У киргизских ОПГ имелась локально-объектовая зона деятельности с узкой специализацией. Однако через несколько лет эти группировки развились в мощные криминальные сообщества со сложной иерархической структурой управления, с универсальной и гибкой специализацией, имеющие широкий масштаб и поле действий.

С 1993 по 2001 год в результате покушений и междоусобных столкновений были убиты лидеры организованной преступности Кыргызстана — Самат Аксимбаев, Имангазы Шамиев, Рашид Алканов, Ханапи Чегиров и Джамал Исхаков. Кроме того, только в период с апреля по июль 1996 года произошла серия взрывов у бюро пропусков МВД, дважды — возле Управления внутренних дел Бишкека, а также около прокуратуры Аламединского района Чуйской области. Хотя никто не взял на себя ответственности за эти четыре взрыва, считается, что это был вызов властям и типичные акции устрашения с целью посеять панику среди горожан. Виновные в этих преступлениях не были задержаны.

Летом 1996 года властями было создано специальное Главное управление по борьбе с оргпреступностью и бандитизмом (ГУБОПБ) МВД КР. Кроме того, в августе 1996 года на базе отдела угрозыска УВД Бишкека было образовано самостоятельное управление, работавшее довольно эффективно. В то время в столице республики происходила значительная часть убийств, криминальных разборок и прочих резонансных преступлений от общего количества таких правонарушений в стране. ГУБОПБ, начальником которого был полковник Шейшенбек Байзаков, просуществовала как автономная структура до 2001 года. За это время сотрудниками управления были раскрыты около 1600 тяжких преступлений, ликвидированы 52 бандитские группы, осуждены 43 криминальных авторитета, включая известных лидеров преступного мира «Темирхана», «Лемонти», Болота Самсалиева по кличке «Боха», 1 ноября 2006 года убитого в Бишкеке. Сотрудниками ГУБОПБ были арестованы убийцы нарынского «теневого губернатора» Имангазы Шамиева с другом Абсалиевым, чьи трупы после сожжения были сброшены в реку, задержали криминального авторитета Рысбека Керимбаева по кличке Паханчик, крупного рецидивиста Байназарова, более известного как Талисман, нарынского криминального авторитета Аята Сансызбаева. Одним из крупных успехов ГУБОПБ было задержание участников межрегиональной ОПГ во главе с джамбульцем Осмоновым. Связи этой ОПГ распространялись до Тараза, Оренбурга, Москвы и других городов, куда преступники доставляли героин из Таджикистана. Также участники группировки занимались грабежами: они совершили ограбления обменных пунктов «Грант» и «Макс» в Бишкеке, филиала фирмы «Бета-Кыргызстан», турецкого магазина «Илик-Илик», а также ограбили автобусы с челноками на Кордайском перевале, китайских коммерсантов в Алма-Ате и афганских в Бишкеке.

Ситуация в 2000-е годы 
С начала 2002 по июнь 2005 года в Киргизии произошло 25 заказных убийств и ряд покушений . Среди жертв этих преступлений были бизнесмены, политики, начальники милиции, криминальные авторитеты и рядовые участники преступных группировок. Причём в 2003 году бандиты совершили девять заказных убийств, а за три месяца 2004 года — шесть. По словам Айтбека Сакеева, в начале 2000-х годов возглавлявшего Главное управление уголовного розыска МВД республики, эти преступления находились на личном контроле у министра внутренних дел, и некоторые из них были близки к раскрытию, однако очевидцев по делам об ОПГ приходится буквально упрашивать дать показания. По мнению Сакеева, в Кыргызстане ушли в прошлое передел сфер влияния и распределения прибылей, рэкетом, вымогательством и мошенничеством занимаются лишь мелкие банды, тогда как крупные ОПГ соперничают за лидерство в наркобизнесе. ОПГ юга республики, всегда державшиеся от северных несколько особняком, поставляли в эти регионы наркотики без особых затруднений. Однако в Бишкеке, расположенном на севере страны, сконцентрированы все транспортные узлы, из-за чего и возникают спорные ситуации о том, кто будет переправлять наркотики в Казахстан, Россию и Европу. В столице происходит очень большой по масштабам денежный оборот наркобизнеса. За контроль над этими денежными потоками шла борьба между ОПГ. Кроме того, оставались не урегулированными вопросы за право «крышевать» тот или иной объект, а также происходили внутренние конфликты внутри группировок, а также случаи мести за погибших товарищей. Иногда участников ОПГ убивали свои же за проступки, предательство или строптивость.

По мнению полковника милиции Мелиса Турганбаева, причины непрекращающихся убийств и покушений и криминального произвола состоят в том, что на смену прежним бандитам 1990-х годов пришло новое поколение, поэтому и начался неизбежный передел сфер влияния. Особенно это касается контроля за наркобизнесом, который позволяет получать огромные прибыли. Группировки, и прежде конфликтовавшие друг с другом, стали ожесточённо враждовать, из-за чего участники группировок стали чаще убивать представителей других ОПГ. Кроме этого имели место конфликты, интриги, финансовые вопросы и борьба за власть внутри самих группировок, часто заканчивающиеся убийствами. Причём место убитых сразу же пытались занять конкуренты.

Участники ОПГ, особенно бывшие спортсмены, предпочитают называть свои группировки «Ынтымак» (солидарность). Киргизские ОПГ делились на несколько категорий:

 Землячество — группировки, состоявшие из жителей какой-нибудь одной местности. При этом участники таких ОПГ, чтобы не «засветиться» в своей местности, часто занимались преступной деятельностью в соседних районах. Так, банда, возглавляемая неким Шейшеналиевым, состояла из 15 жителей Ак-Талинского района, которые были ответственны за десятки совершённых в Чуйской и Нарынской областях преступлений, в том числе 16 разбоев, 2 изнасилований и 18 краж. Также резонансным был арест в 1996 году некоего Мацаева, бывшего владельца бишкекского казино «Бостон». Его группировка состояла из 12 бандитов, перебравшихся в Кыргызстан из Чечни, в которой шла война. Однако абсолютно моноэтнических криминальных сообществ в Киргизии фактически нет, кроме цыганских или курдских преступных кланов, занимающихся наркобизнесом (чаще всего в селах Чуйской области).
 Интернационал— ОПГ, состоявшие из представителей преступных группировок разных регионов. Одной из них была группа скотокрадов под руководством Абдурахманова и Молдомурзаева. В неё входили девять жителей Ошской и Андижанской (Узбекистан) областей. Всего они совершили не менее 26 краж скота.
 Спортсмены — крепко спаянные группировки, участники которых предпочитали разрешать споры с помощью силы. Состояли из бывших или действующих боксёров, борцов и других спортсменов. Чаще всего занимались рэкетом или использовались криминальными авторитетами в качестве бойцов.
 Единокровники— группировки, состоявшие в основном из родственников. Одной из них была банда братьев Османовых, состоявшая из двадцати родственников, которые совершили 27 тяжких преступлений, включая убийство.

Борьба с наркотрафиком 
Киргизия является одной из транзитных стран так называемого «северного маршрута» — пути наркотрафика из Афганистана в Россию и другие страны. По данным международных организаций, из Афганистана через территории Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Казахстана в Россию и Европу ежегодно провозятся тонны наркотиков. Точные цифры не известны. Через КР зелье провозится по тайному маршруту, называемому «Северным транзитом».

По данным Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, в 2018 году в ходе совместной с Кыргызстаном и Россией операции по раскрытию каналов перевозки наркотиков было изъято более 70 килограммов зелья. Официальные данные гласят, что в Киргизии ежегодно из незаконного оборота изымается около 20 тонн наркотиков. Согласно статистике МВД за 2016-2018 годы, было изъято от 14 до 19 тонн зелья. Но, по мнению экспертов, количество провозимых через республику наркотиков значительно превышает этот объем.

Для оказания содействия в усилиях Киргизии по противодействию наркоугрозы в регионе и борьбе с наркотрафиком афганского происхождения была принята программа по оказанию содействия органам наркоконтроля Кыргызстана в усилении их потенциала. Реализация программы осуществлялась в 2 этапа.

Первый этап программы был реализован с 2011 по 2014 год. Стоимостный объем ее реализации составлял 6 млн 600 тысяч долларов США.

Вторая фаза реализована с конца 2014 – 2016 гг. с бюджетом в 7 млн 218 тысяч долларов США.

Примечания

Ссылки 
 Газета «Комсомольская правда» — Сейчас бы просто по сто грамм и не мотаться по дворам, но рановато расслабляться операм! 

Киргизия
Преступность в Киргизии